Puente Libertador steht für:
Puente Libertador General San Martín, Argentinien
Puente Libertador (Táriba), Venezuela